

Pessoas
Ben Gillies
Daniel Gillies
Elizabeth Gillies
Fred Gillies
Rowan Gillies

Ou ainda:
Gilliesia

Desambiguações de sobrenomes